Saimaa – lago situato in Carelia
 Saimaa – canale che lo collega col Golfo di Finlandia
 1533 Saimaa – asteroide della fascia principale